La sbornia (Rausch) – film del 1919 diretto da Ernst Lubitsch
La sbornia (Blotto) – film del 1930 diretto da James Parrott, con Stan Laurel & Oliver Hardy